Бори́с Па́нченко:
 Панченко, Борис Амфианович (1878—1920) — русский византинист.
 Панченко, Борис Константинович (1915—1985) — лейтенант, Герой Советского Союза.